Шариш може бити:

 Шариш, историјски регион у Словачкој
 Шариш (пивара), пивара у Словачкој

или

 Вељки Шариш, град у округу Прешов, Прешовски крај, Словачка Република
 Мали Шариш, насеље у округу Прешов, Прешовски крај, Словачка Република